Maslovare est un toponyme qui peut désigner :
 Maslovare, une localité de Bosnie-Herzégovine située dans la municipalité de Kotor Varoš et dans la République serbe de Bosnie ;
 Maslovare, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Novi Grad et dans la République serbe de Bosnie.